Gerardo García puede referirse a:

 Gerardo García León (1974-), futbolista (defensa) español;
 Gerardo García Berodia (1981-), futbolista (centrocampista) español;